Тамурбек Динмухаметович Давле́тшин (; 26 мая 1904, деревня Зильдяр Уфимской губернии — 7 сентября 1983, Мюнхен) — татарский историк, юрист, общественный деятель.

Биография 
Учился на юридическом факультете Казанского (1924—1926) и Московского (1928—1930) университетов.

В 1933 году окончил аспирантуру. В 1934—1938 — руководитель НИИ в Уфе.

В 1938—1941 годах — профессор гражданского права Казанского филиала Всесоюзного юридического института, начальник юридического отдела Президиума Верховного Совета Татарской АССР.

В 1941 году ушёл на фронт и в конце лета того же года попал в плен.

В 1942 году был освобождён и жил в Берлине. Участвовал в организации и работе татарской газеты «Идель-Урал», издававшейся при поддержке Министерства по делам оккупированных территорий. После войны остался в ФРГ.

Один из организаторов и руководителей Татаро-Башкирского национального комитета (1947—1953).

В 1951—1969 годах — научный сотрудник Института по изучению СССР (Мюнхен).

Составил один из первых татарско-немецких словарей. Автор книги «Советский Татарстан: теория и практика ленинской национальной политики» (1974, Лондон, на русском языке), которая была признана в СССР антисоветской.

Примечания 

Историки России
Татарские писатели
Историки Татарстана
Родившиеся в Уфимской губернии
Советологи
Специалисты по гражданскому праву
Коллаборационисты на оккупированных нацистской Германией территориях